El nombre de Juan Mateo puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Mateo ( 1826-1862), organista, compositor y maestro de capilla español.
 Juan Manuel Mateo (n. 1982), es un lanzador dominicano de Grandes Ligas.